Dozenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Alexandrowna Dozenko (* 1986), russische Skilangläuferin
 Serhij Dozenko (* 1979), ukrainischer Boxer